Ahumada ist der Familienname folgender Personen:

 Teresa de Ahumada (1515–1582), Heilige und Kirchenlehrerin (s. Teresa von Ávila)
 Agustín Ahumada y Villalón († 1760), Vizekönig von Neuspanien
 Pedro Girón de Ahumada (1778–1842), spanischer General und Staatsmann,
 Javier de Jirón y Espeleta (1803–1869), 2. Herzog von Ahumada, Gründer der Guardia Civil
 Herminio Ahumada (1899–1983), mexikanischer Leichtathlet
 Julio Ahumada (1916–1984), argentinischer Bandoneonist, Tangokomponist und Bandleader
 Miguel Aguilar Ahumada (1931–2019), chilenischer Komponist und Musikpädagoge
 René Ahumada (* 1935), mexikanischer Leichtathlet
 Sergio Ahumada (* 1948), chilenischer Fußballspieler
 Daniel Ahumada (* 1960), chilenischer Fußballspieler
 Oscar Ahumada (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Antonio Ahumada, kolumbianischer Fechter

Ahumada heißt auch
 ein Municipio in Mexiko, siehe Municipio Ahumada